Юрий Ващук:
 Ващук, Юрий Валерьевич (более известный как Тео; (род. 1983) — белорусский певец.
 Ващук, Юрий Михайлович (род. 1963) — заслуженный лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.